«Наша семья» (, Manam, альтернативное название «Вместе») — индийский фильм 2014 года режиссёра Викрама Кумара.
  (, Boku-tachi no kazoku) — японский фильм 2014 года режиссёра .
  () — турецкий фильм 1975 года режиссёра .